Le qualificazioni del singolare maschile degli Internazionali di Tennis Verona 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Lorenzo Giustino (primo turno)
  Alexey Vatutin (ultimo turno)
  Matteo Gigante (qualificato)
  Raul Brancaccio (qualificato)
  Pedro Boscardin Dias (qualificato)
  Mattia Bellucci (qualificato)

  Francesco Maestrelli (qualificato) 
  Murkel Dellien (primo turno) 
  Samuel Vincent Ruggeri (ultimo turno) 
  Hamad Medjedovic (primo turno) 
  Kyrian Jacquet (ultimo turno) 
  Khumoyun Sultanov (ultimo turno)

Qualificati 

  Jérôme Kym
  Francesco Maestrelli
  Matteo Gigante

  Raul Brancaccio 
  Pedro Boscardin Dias 
  Mattia Bellucci

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Note 

Internazionali di Tennis Verona 2022